Пестово — топоним, название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Пестово — деревня в Вилегодском районе.
 Пестово — деревня в Устьянском районе.

Владимирская область 
 Пестово — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область 
 Пестово — деревня в Нижнешарденгском сельском поселении Великоустюгского района.
 Пестово — деревня в Теплогорском сельском поселении Великоустюгского района.
 Пестово — деревня в Трегубовском сельском поселении Великоустюгского района.
 Пестово — деревня в Вологодском районе.
 Пестово — деревня в Домшинском сельском поселении Шекснинского района.
 Пестово — деревня в Чуровском сельском поселении Шекснинского района.

Ивановская область 
 Пестово — деревня в Лухском районе.
 Пестово — деревня в Пановском сельском поселении Палехского района.
 Пестово — деревня в Тименском сельском поселении Палехского района.

Кировская область 
 Пестово — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Пестово — деревня в Антроповском районе.
 Пестово — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Пестово — деревня в Степановском сельском поселении Галичского района.

Курганская область 
 Пестово — деревня в Мишкинском районе.

Московская область 
 Пестово — деревня в городском округе Балашиха.
 Пестово — деревня в городском округе Домодедово.
 Пестово — посёлок в городском округе Мытищи.
 Пестово — деревня в Одинцовском районе.
 Пестово — деревня в Павлово-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Пестово — деревня в Сокольском районе.
 Пестово — деревня в Шарангском районе.

Новгородская область 
 Пестово — деревня в Валдайском районе.
 Пестово — деревня в Демянском районе.
 Пестово — деревня в Мошенском районе.
 Пестово — деревня в Кулотинском городском поселении Окуловского района.
 Пестово — деревня в Боровёнковском сельском поселении Окуловского района.
 Пестово — город, административный центр Пестовского района.
 Пестово — деревня в Наговском сельском поселении Старорусского района.
 Пестово — деревня в Тулебельском сельском поселении Старорусского района.

Пермский край 
 Пестово — деревня в Карагайском районе.

Псковская область 
 Пестово — деревня в Великолукском районе.
 Пестово — деревня в Новоржевском районе.
 Пестово — деревня в Новосокольническом районе.
 Пестово — деревня в Палкинском районе.
 Пестово — деревня в Порховском районе.
 Пестово — деревня в Пушкиногорском районе.

Тверская область 
 Пестово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Пестово — деревня в Западнодвинском районе.
 Пестово — деревня в Зубцовском районе.
 Пестово — деревня в Калининском районе.
 Пестово — деревня в Кимрском районе.
 Пестово — деревня в Лесном районе.
 Пестово — деревня в Спировском районе.
 Пестово — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Пестово — деревня в Узловском районе.

Тюменская область 
 Пестово — село в Викуловском районе.

Ярославская область 
 Пестово — деревня в Большесельском районе.
 Пестово — деревня в Борисоглебском районе.
 Пестово — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Русское Пестово
 Карельское Пестово